Iron County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Iron County (Michigan) – okres státu Michigan
 Iron County (Missouri) – okres státu Missouri
 Iron County (Utah) – okres státu Utah
 Iron County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin